Ове Киннмарк (, 24 декабря 1944 — 26 октября 2015) — шведский шахматист, мастер. Бронзовый призер чемпионатов Швеции 1970 и 1973 гг. Победитель юношеского чемпионата Швеции 1958 г. Семикратный чемпион Гётеборга (1963, 1965, 1969, 1970, 1973, 1975, 1978 гг.). В составе национальной сборной Швеции участник трех шахматных олимпиад (1966, 1970 и 1974 гг.), командного первенства мира среди студентов (1961 г.) и ряда других международных командных матчей и турниров. Представлял Швецию в зональных турнирах претендентских циклов 1963—1965 и 1967—1968 гг. В 1974 г. вошел в число победителей международного турнира в Экшё.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии О. Киннмарка  в базе Chessgames
 Личная карточка О. Киннмарка  на сайте 365Chess
Шахматисты Швеции
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад